Кокертай — село в Сретенском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Усть-Наринзорское».

География 
Село находится в западной части района, на левом берегу реки Шилки, вблизи места впадения в неё реки Кокертай, на расстоянии примерно 20 километров (по прямой) к юго-западу от города Сретенска. Абсолютная высота — 453 метра над уровнем моря.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой и коротким тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет −5,3 — +3 °С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −28 — −24 °С (абсолютный минимум — −55 °С), температура самого тёплого (июля) — 16 — 19 °С (абсолютный максимум — 40 °С). Безморозный период длится в течение 80 — 100 дней. Среднегодовое количество осадков — 350—400 мм.

Часовой пояс

История 
Основано в XVIII веке крестьянами, приписанными к Нерчинскому сереброплавильному заводу. В 1851 году жителей перевели в казачье сословие. Входило в качестве посёлка в состав станицы Куенгской 3-го отдела Забайкальского казачьего войска.

В 1897 году в селе насчитывалось 49 дворов. Согласно данным переписи 1923 года, имелось 96 домов с населением 528 человек, из которых 163 были грамотными.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 75 %, женщины — соответственно 25 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 22 чел.

Примечания 

Населённые пункты Сретенского района